Ватагино — название населённых пунктов в России:

 Ватагино — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Ватагино — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Ватагино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Ватагино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.